Wyszków (gromada w powiecie węgrowskim)
 Wyszków (gromada w powiecie wyszkowskim)